

Cinéma 
Demolition Man est un film américain de Marco Brambilla, sorti en 1993.

Jeux vidéo 
Demolition Man est un jeu vidéo d'action, développé par Alexandria Inc et édité par Acclaim, sorti sur Mega Drive et Super Nintendo en 1995. 
Demolition Man est un jeu vidéo de tir sorti sur 3DO.

Comics 
Demolition Man est un super-héros de l'Univers Marvel.

Musique 
Demolition Man est une chanson de The Police.
Demolition Man est une chanson de Def Leppard.
Demolition Man est un album du rappeur Ol Kainry.